A 21 131-es számú mellékút egy alig másfél kilométer hosszú, öt számjegyű országos közút Nógrád vármegyében. Legfőbb szerepe, hogy a zsákfalunak számító Iliny részére biztosít összeköttetést az ország távolabbi részei felé.

A Csitárhoz tartozó Nógrádgárdony településrész központjában ágazik ki dél felé a 2119-es útból, kevéssel annak 10. kilométere után. Iliny településre vezet, ahol 1,47 kilométer után véget is ér.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 10.

Jegyzetek

21131